Argoed ist der Name folgender Orte:
 Argoed (Caerphilly County Borough), Ort und Community im Caerphilly County Borough, Wales
 Argoed (Flintshire), Community in Flintshire, Wales
 Argoed (Shropshire), Dorf in Shropshire, England
 Argoed (Powys), Dorf in Powys, Wales